Эн-Нуумания () — город на востоке Ирака, расположенный на территории мухафазы Васит. Административный центр одноимённого округа.

К юго-западу от города расположена одноимённая военная авиабаза.

Географическое положение 
Город находится в западной части мухафазы, на правом берегу реки Тигр, на высоте 25 метров над уровнем моря.

Эн-Нуумания расположена на расстоянии приблизительно 35 километров к западу от Эль-Кута, административного центра провинции и на расстоянии 113 километров к юго-востоку от Багдада, столицы страны.

Население 
По данным последней официальной переписи 1965 года, население составляло 11 937 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Ирака